Das Amt des Kardinalprotodiakons besteht in der römisch-katholischen Kirche bereits seit hunderten von Jahren und erfährt vor allem durch die Aufgabe, die Wahl eines neuen Papstes und dessen Namen zu verkünden, eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit.

!Protodiakone
!